Pruckner ist der Familienname folgender Personen:
 Caroline Pruckner (1825–1908), österreichische Sängerin und Gesangspädagogin
 Dionys Pruckner (1834–1896), deutscher Pianist und Musikpädagoge
 Franziska Pruckner (* 1902; † nach 1953), deutsche Chemikerin
 Nikolaus Prugener (auch: Pruckner, Prueckner, Pontanus; * um 1494, † 1553), deutscher Mathematiker, Astronom und evangelischer Theologe

Siehe auch:
 Bruckner